est un genre éteint et fossile d'amphibiens, un temnospondyle dissorophidé du Permien moyen de Russie. Dans ce genre, une seule espèce est connue, .

Description 
L'animal est décrit en 1848 par Karl Eduard von Eichwald qui en fait le premier dissorophidé connu. Une seule espèce est rattachée au genre, Zygosaurus lucius.

L'habitat du spécimen est encore inconnu.

Cladogramme dans Dissorophoidea

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Permien
Paléontologie en Russie
Taxon fossile décrit en 1848
Dissorophidae